Валерий Ермоленко:
 Ермоленко, Валерий Александрович (1940—2015) — советский путешественник, писатель, горный инженер, учёный-исследователь, историк науки, доктор географических наук, профессор. 
 Ермоленко, Валерий Михайлович (1920—2006) — советский энтомолог, гименоптеролог, специалист по пилильщикам.